Garrett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Osbun Garrett
 Andrew Garrett